La Coupe d'Espagne de rink hockey masculine, également appelée Coupe du Roi, est l'une des plus anciennes compétitions jouées en Espagne, puisque la première édition remonte à l'année 1944. Jusqu'en 1996, le vainqueur de cette coupe jouait la saison suivante la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (qui a fusionné à cette date avec la Ligue des Champions), mais désormais il participe à la Coupe CERS. Depuis 1999, cette compétition prend la forme d'une finale à huit équipes.

Les clubs catalans dominent très nettement le palmarès de la compétition, avec le club RCD Espanyol durant les années 1940 et 1950 ; le CP Voltregà, le CP Vilanova et le Reus Deportiu dans les années 1960 et 1970 ; et enfin le FC Barcelone depuis les années 1980, même si cette suprématie est parfois contestée par le club galicien de Liceo La Corogne.

Historique

Palmarès

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Fédération royale espagnole de patinage (Reial Federació Espanyola de Patinatge RFEP)